Aquesta llista mostra els 163 municipis (communes) del departament dels Alps Marítims ordenats per ordre alfabètic, amb el codi INSEE i el codi postal.

 (PAP): Comunitat d'aglomeració del Pôle Azur Provence.
 (CAS): Comunitat d'aglomeració de Sophia Antipolis.
 (CAN): Comunitat d'aglomeració de Niça-Costa d'Atzur.
 (CAR): Comunitat d'aglomeració de la Riviera francesa.

Enllaços externs 
 Gentilicis dels habitants dels Alps Marítims

Alps maritims